Манта () — село в Кагульском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Манта, включающей также село Пашканы.

География 
Село расположено на высоте 4 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Манта проживает 2917 человек (1463 мужчины, 1454 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района